

Lokalizacje

Niemcy 
 Hohenwart – dzielnica Stadtlengsfeld
 Hohenwart – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Pfaffenhofen an der Ilm

Osoby 
 Sigismund Ernst Hohenwart – austriacki biskup

Inne 
 Hohenwart – klasztor

Zobacz też 
 Hohe Wart
 Hohe Warte
 Hohenwarth
 Hohenwarthe